Nothing at All – traccia dell'album Spare Parts degli Status Quo del 1969
 Nothing at All – traccia dell'album Gentle Giant dei Gentle Giant del 1970
 Nothing at All – traccia dell'album Waterloo Lily dei Caravan del 1971
 Nothing at All – singolo di Maestro, dall'album The Black Tie Affair del 1991
 Nothing at All – traccia dell'album J-Tull Dot Com dei Jethro Tull del 1999
 Nothing at All – traccia dell'album Wishbones di David Knopfler del 2001
 Nothing at All – singolo dei Santana del 2003, dall'album Shaman
 Nothing at All – singolo di Chiara Iezzi del 2007